Флаттерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флаттерс, Поль (1832—1887) — французский военный деятель и исследователь Африки.
  (1822—1876) — германский художник.